Friedrich Kaulbach ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Kaulbach (Maler) (1822–1903), deutscher Maler
 Friedrich Kaulbach (Philosoph) (1912–1992), deutscher Philosoph
 Friedrich August von Kaulbach (1850–1920), deutscher Maler